Hühne ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Hühne (* 1960), deutsche Sozialarbeiterin und Autorin, siehe Holger Balodis und Dagmar Hühne
 Falk Hühne (* 1979), deutscher Comic- und Cartoon-Zeichner